Американский DJ дуэт Jack Ü выпустил один студийный альбом и три сингла. Их дебютный студийный альбом Skrillex and Diplo Present Jack Ü занял первое место в чарте US Dance.

Студийные альбомы

Синглы

Как основной артист

Ремиксы

Продюсерская работа

Примечания 

Jack Ü
Jack Ü
Jack Ü